Die 2. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1981 Women's World Open Squash Championship) fand vom 17. bis 23. Oktober 1981 in Toronto, Kanada, statt. Im direkten Anschluss fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Mannschaften statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 12.500 US-Dollar.

Die Titelverteidigerin Heather McKay trat nicht erneut an, da sie zwischenzeitlich ihre Karriere beendet hatte. Das Endspiel bestritten Rhonda Thorne und Vicki Hoffman, die bereits bei der vorangegangenen Weltmeisterschaft im Viertelfinale aufeinander getroffen waren. Während sich 1979 Vicki Hoffman noch mit 3:0 durchsetzte, behielt in diesem Jahr Rhonda Thorne mit 8:10, 9:4, 9:5, 7:9 und 9:7 knapp die Oberhand.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1981
Squashturnier in Toronto
Squashturnier 1981
Frauensquashturnier